Россошенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Россошенское сельское поселение — входит в Городищенский район

Орловская область 
 Россошенское сельское поселение — входит в Краснозоренский район